Едо — період в історії Японії з 1603 по 1868 рік.
 Сьоґунат Едо — всеяпонський самурайський уряд авторитарного типу під керівництвом сьоґунів з родини Токуґава з центром у місті Едо
 Едо — одна з бенуе-конголезьких мов Нігерії, на якій говорить народ біні.

Топонім

Едо — штат.

Едо — колишнє місто в Японії, давня назва Токіо.
 Едо — річка в префектурі Тіба регіону Канто.

Абрівіатури 

 ЕДО — апарат електрохімічної детоксикації організму.
 ЕДО — скорочення від «електронний документообіг».